Johann Knobloch ist der Name folgender Personen:

*Johann Knobloch (Drucker) (eigentlich Johann Cist; † 1528), deutscher Drucker und Buchhändler 
Johann Knobloch (Mediziner) (1520–1599), deutscher Mediziner
Johann Knobloch (Sprachwissenschaftler) (1919–2010), deutscher Sprachwissenschaftler